Мурський — українське прізвище.

 Мурський Володимир Васильович (1888—1935) — український журналіст, письменник, педагог, громадський діяч, дипломат.
 Мурський Георгій Георгійович (*1950) — радянський футболіст, захисник.
 Мурський Олександр Олександрович (Мульман) (1869—1943) — артист Московського Малого театру, викладач Одеської театральної студії (згодом Одеський український театральний інститут імені Марка Кропивницького), згодом німецький актор.

Див. також 
 Мурський Врх

Українські прізвища